Hot Springs Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hot Springs Historic District (North Carolina), ID-Nr. 08001413
 Hot Springs Historic District (South Dakota), ID-Nr. 74001890